Pap Lajos
 Pap Lajos (1826–1882) 1848/49-es honvédezredes, országgyűlési képviselő
 Pap Lajos (1922–1962) erdélyi magyar meseíró

Papp Lajos
 Papp Lajos (1886-1963) grafikus, festő
 Papp Lajos (1899–1959) költő
 Papp Lajos (1906–1973) politikus, országgyűlési képviselő
 Papp Lajos (1935–2019) zeneszerző, zenepedagógus
 Papp Lajos (1936–2020) költő, újságíró
 Papp Lajos (1944–1993) sportlövő, edző, sportvezető
 Papp Lajos (1948–) orvos, szívsebész
 Papp Lajos (1958–) nyelvész
hasonló nevűek
 Maklári Pap Lajos (1816–1869) református lelkész

Jegyzetek